Pir steht für:
 Pir (Aleviten), Religionsführer der Aleviten
 Pir (Jesiden), Führer der Jesiden und Bezeichnung für eine Kaste dieser Religion
 Pir (Sufismus), Titel eines Sufi-Meisters
 Pir (Zoroastrismus), Schrein, Wallfahrtsort im Zoroastrismus und Mithraismus
 Pir (Satu Mare), Gemeinde in Rumänien

Personen:
 ein luxemburgischer Vorname, siehe Pir (Vorname) – dort auch zu Namensträgern
 Kemal Pir (1952–1982), türkischer Mitbegründer der PKK
 Ziya Pir (* 1970), türkischer Politiker und Abgeordneter für die HDP (Demokratische Partei der Völker) im türkischen Parlament

pir steht für:
 Piratapuyo (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Piratapuyo im Nordwesten von Amazonas (Brasilien) und im Departamento del Vaupés von Kolumbien

PIR steht für:
 Passive Infrared, siehe Bewegungsmelder
 PIR-Sensor, ein Halbleitersensor zur Detektion von Temperaturänderungen
 Partido de la Izquierda Revolucionaria
 Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A., Polnische Entwicklungsinvestitionen, staatliches Investitionsförderungsprogramm in Polen
 Polyisocyanurate, Kunststoffe zur Wärmedämmung
 Post Implementation Review, siehe Change Management (ITIL) #Auswertung
 Postisometrische Relaxation, Reaktion eines isometrisch angespannten Muskels
 Private Information Retrieval, Primitiv aus der Kryptographie
 Property Irregularity Report, Bericht des Passagiers im Flugverkehr, etwa über verloren gegangenes Gepäck
 Prosopographia Imperii Romani, lateinischsprachiges Personenlexikon zur Führungsschicht des römischen Reiches
 Protein Information Resource, US-amerikanischer Datenbankbetreiber
 Public Interest Registry, Verwalter der .org-Top-Level-Domain
 Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (für Pirna, Kfz-Kennzeichen in Deutschland)

PiR steht für:
 PiR (Zeitschrift), finanzwissenschaftliche Fachzeitschrift

Siehe auch:
 Pier (Begriffsklärung)
 Pire
 Peer

Abkürzung